Индуи́стский храм, или манди́р (, , букв. «обиталище, жилище»), — место поклонения для последователей индуизма, понимаемое в качестве «дома Бога». Обычно используется специфически для духовной и религиозной деятельности. Индуистский храм является моделью вселенной, воспроизводя своим святилищем, башней, бассейном и высаженным деревом мировые пещеру, гору, океан и древо. Традиционные каноны по их строительству, проектировке и дизайну содержатся в особом классе индуистской литературы — Васту-шастрах («Манасара» и другие), вопросам пропорции и стандарты изготовления образов храмовых божеств (мурти) и иных скульптур, живописи и другим прикладным дисциплинам посвящены Шилпа-шастры.

В ведийский период вместо храмов сооружались жертвенные столбы (юпы) и алтари () с навесами. В дальнейшем, под влиянием движения бхакти и буддизма, появляются пещерные и иные крытые храмы. Однако, тысячи древних храмов были разрушены во время исламского господства. Особо сильно пострадала Северная Индия, находившаяся под властью мусульман в период с 1200 по 1700 год. Только в Южной Индии некоторые наиболее важные храмы сохранились до нашего времени.

Аутентичное наименование 
Индуистские храмы известны под разными именами в различных частях света, в зависимости от языка, на котором говорит местное население. Слово «мандир» или «мандира» используется во многих языках, включая хинди, и происходит от санскритского слова мандира, что в переводе означает «дом» (подразумевается дом Бога). На тамильском языке храмы называются ковил (), а также, в особенности в современной речи, алаям (). Этимология данного слова: ко () означает Господь, и ил () дом, место обитания (помимо значения «дом Божий», этот термин может также означать «царский дом», так как ко () равным образом может означать «царь» или «Бог»). На языке каннада храмы называют деваштхана или гуди, на телугу гуди, девалаям или ковела, на бенгали мондир, и на малаялам кшетрам или амбалам. Тямские храмы именуются каланами.

Архитектура 

Архитектура индуистского храма как часть индуистской архитектуры разнится в региональных стилях как в самой Индии, так и за её пределами. Основное деление проходит меж  и . Но любой храм, как правило, состоит из следующих основных элементов. Важнейшая часть — кубическое святилище гарбхагриха («чрево храма»), в котором располагается алтарь с главным мурти храма; иногда под ней сооружается подземная гарбхагриха, полностью закрытая и недоступная. Над святилищем надстраивается башнеобразная округлая шикхара (на юге Индии — ярусообразная , шикхарой в этом случае именуется её шлемовидное навершие). К святилищу примыкает антарала — небольшой притвор-вестибюль между святилищем и залом для молящихся, далее расположен сам колонный зал-мандапа, прихожая-ардхамандапа и портик. Помимо основного здания храм включает дополнительные мандапы — павильоны для паломников, служащие для танцевальных представлений дэвадаси, свадебных ритуалов, размещения статуй богов и т. д. Есть примеры особых танцевальных павильонов (ната-мандиров), как в храме Cолнца в Конараке. Основными строительными материалами выступают кирпич и каменные блоки. Частью храма является и бассейн (кунда) для омовений.

На юге Индии нередки обширные храмовые комплексы, включающие дополнительные храмы и мандапы, окружённые стеной, ворота в которых увенчаны высокими, нередко колоссальными, башнями — гопурами, визуально доминирующими над самим храмом, с цветистой лепниной, статуями божеств и масками-киртимукха.

Внутреннее убранство 

Уникальность интерьера индуистского храма, это его высочайший синтез всех искусств. Синтетичность индуистской архитектуры проистекала уже из того факта, что в прежние времена к изучению архитектуры допускались лишь те ученики, кто в ходе многолетнего обучения уже в совершенстве овладел танцем, музыкой, живописью, скульптурой и иными прикладными искусствами. Как никакие иные культовые сооружения мира индуистский храм украшается скульптурами, скульптурными рельефами, рельефами, резным орнаментом, стены обычно покрыты росписями на мифологические темы. Внутри каждого храма обязательно присутствует мурти — скульптурное изображение того или иного божества. Пол может выстилаться коврами и циновками, но часто верующие сидят просто на полу (обувь оставляется у входа). Перед храмами либо внутри них обычно устанавливаются «» — колонны-флагштоки, часто с изображением лингама, священных животных и лампами наверху. При многих храмах хранятся «», используемые для праздничных процессий.

Мурти 

Основной отличительной чертой индуистского храма является присутствие мурти, которому или которым и посвящён храм. Во время обряда освящения храма, Бога в одной из Его форм или дэва приглашают «воплотиться» в каменное, металлическое или деревянное мурти и начать принимать поклонение. Храм обычно посвящается мурти одной из форм Бога или одному из дэвов. Это мурти выступает как главное божество, наряду с которым устанавливаются «второстепенные» мурти других дэвов и святых. Однако, также существует много храмов, в которых сразу несколько мурти играют роль главных божеств.

Управление 
В Индии и многих других странах, управлением каждого храма занимается совет храма, который заведует всеми финансовыми и управленческими вопросами, а также устройством различных мероприятий и фестивалей. Совет обычно состоит из нескольких членов и возглавляется председателем. Во многих деревнях в Индии существует обычай поручать управление храмом наиболее уважаемой местной семье. Много храмов в Индии имеющих археологическое или историческое значение, находятся под управлением Археологического управления Индии.

Социальные функции 
Помимо основных ритуальных функций как место проведения пуджи, киртана, ритуальных танцев, свадеб, издавна индуистские храмы стали играть и такие социальные роли, как библиотеки, школы, больницы и общественные столовые.

Галерея

См. также 
 Индуистская архитектура
 Мурти
 Самадхи (гробница)

Примечания

Литература

Ссылки 

 On Hinduism & Temples of India 
 Sri Vishnu Temples in India, Indian Hindu Temples 
 Brihadishvara Temple from Indira Kalakendra 
 Mukteshvara Temple from Indira Kalakendra 
 Dravidian Temple Architecture 
 Space and Cosmology in the Hindu Temple 
 Hindu-Buddhist Southeast Asian Temples 
 Hindu Javanese Temples 
 Sthapatyaveda Temple Architecture on Hindupedia, the Hindu Encyclopedia 

Культовые сооружения
 

Поклонение в индуизме